The Slave – film del 1909 diretto da David W. Griffith
 The Slave – film del 1917 diretto da Arvid E. Gillstrom
 The Slave – film del 1917 diretto da William Nigh